Die 7. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 4. bis zum 21. September 1997 in Ägypten statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Ghana, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Brasilien.

Die Mannschaften des DFB und des ÖFB konnten sich für das Turnier qualifizieren. Während jedoch für die Österreicher bereits nach der Vorrunde, bei der sie sieglos blieben und nur ein Tor erzielten, Schluss war, schied die deutsche Auswahl erst im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien allerdings deutlich mit 0:4 aus. Das Spiel um Platz 3 verlor sie ebenfalls.

Spielorte

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

DFB-Auswahl 
1 Christian Wetklo 2 Alexander Hauschild 3 Matthias Straub 4 Michael Zepek 5 Jens Truckenbrod 6 Marco Christ 7 Carsten Sträßer 8 Sebastian Kehl 9 Benjamin Auer 10 Sebastian Deisler 11 Steffen Hofmann 12 Roman Weidenfeller 13 Sebastian Backer 14 Oliver Dittrich 15 Francis Bugri 16 Fabio Morena 17 Michael Miedl 18 Silvio Adzic
Trainer: Bernd Stöber

ÖFB-Auswahl 
1 Hans-Peter Berger 2 Yalcin Demir 3 Bernd Kren 4 Christian Mikula 5 Martin Stranzl 6 Thomas Eder 7 Gerald Krajic 8 Jürgen Kampel 9 Christoph Fröch 10 Lukas Habeler 11 Michael Mörz 12 Paul Scharner 13 Thomas Schmidhuber 14 Ivan Kristo 15 Wolfgang Mair 16 Alexander Ziervogel 17 Kai Schoppitsch 18 Klemens SchimplTrainer: Paul Gludovatz

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1997 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1997
Fußballveranstaltung 1997
Fußball (Ägypten)
Sportveranstaltung in Kairo
Sportveranstaltung in Alexandria
Sportveranstaltung in Port Said
Sportveranstaltung in Ismailia